Берестово́е (), село, 
Добровольский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320682502. Население по переписи 2001 г. составляет 104 (46/58 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Берестовое находится на левом берегу реки Опалиха (приток руки Самара), есть мост.
На противоположном берегу находится село Одинецкое.
В селе есть пруд (~2 га).
В 2-х км на юге находится село Доброволье.

История 
 1858 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Экология 
В 1-м км от села проходит аммиакопровод.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района